Mária Pavlovna vagy Marija Pavlovna: a Romanov-házban három nagyhercegnő, illetve nagyhercegné viselte ezt a nevet:

 Marija Pavlovna nagyhercegnő (1786–1859), I. Pál orosz cár leánya, házassága révén Szász–Weimar–Eisenach nagyhercegnéje
 „idősebb” Marija Pavlovna nagyhercegné (1854–1920), Vlagyimir Alekszandrovics orosz nagyherceg felesége, II. Frigyes Ferenc mecklenburg–schwerini nagyherceg leánya, született mecklenburg–schwerini hercegnő
 „ifjabb” Marija Pavlovna nagyhercegnő (1890–1958), Pavel Alekszandrovics orosz nagyherceg leánya, házassága révén svéd királyi hercegné és Södermanland uralkodó hercegnéje.